Mostratge (estadística), sistema mitjançant el qual s'obté una mostra estatística.
 Mostratge digital, procés que componen la digitalització de senyals en els conversors analògico-digitals.
 Mostratge espacial, part del procés de la digitalització d'una imatge.
 Freqüència de mostratge, nombre de mostres per unitat de temps que es pren d'un senyal analògic per a produir un senyal discret.
 Teorema de mostratge de Nyquist-Shannon, teorema fonamental de la teoria de la informació, d'especial interès en les telecomunicacions.
 Mostratge de vellositats coriòniques, tècnica de recollida de mostres biològiques per a realitzar anàlisis sobre embrions per a la determinació d'anomalies genètiques.
 Sampleig (mostreig musical), tècnica musical en la qual es reutilitzen porcions d'enregistraments d'àudio per a generar enregistraments musicals.

Referències